Pieny – nazwa kilku miejscowości

 Pieny – osada w województwie warmińsko-mazurskim
 Pieny – wieś w obwodzie kurskim (Rosja)
 Pieny – dawna nazwa osiedla typu miejskiego Imieni Karła Libkniechta w obwodzie kurskim
 Pieny – wieś na Krymie